Ранчо ла Сабана има више значења:

 Ранчо ла Сабана (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ла Сабана (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику